Kalikasthan peut faire référence à :
 Kalikasthan, un village du district d'Achham au Népal ;
 Kalikasthan, un village du district de Doti au Népal.